Кучи — деревня в Новопетровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. ().

Находится в 32,5 км от Истры и в 400 м от берега озера Чудцевского, через которое протекает речка Болденка, высота над уровнем моря 211 м. Ближайшие населённые пункты: Надеждино западнее и Чудцево на востоке.

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Кучи на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра